Щелкунчик и Мышиный король — сказка Э. Т. А. Гофмана из книги «Серапионовы братья» и её экранизации:
 Щелкунчик и Мышиный король (мультфильм)
 Щелкунчик и Крысиный Король